Europamästerskapet i basket 2013 kan syfta på:

Europamästerskapet i basket för herrar 2013
Europamästerskapet i basket för damer 2013